Pístov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Pístov (Chodová Planá), Ortsteil von Chodová Planá, Okres Tachov, Plzeňský kraj
 Pístov (Jihlava), Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava, Kraj Vysočina